Richard Meier (1878-1933) – politico tedesco
 Richard Meier (1888-1964) – artista tedesco
 Richard Meier (1906-1982) – politico liechtensteiniano
 Richard Meier (1928-2015) – giurista tedesco
 Richard Meier (1934) – architetto statunitense
 Richard Meier (1937) – pedagogista tedesco